

Film en televisie 
 The Wave (1981), een Amerikaanse film  uit 1981 gebaseerd op het verhaal De Derde Golf
 The Wave (2008), een Duitse film uit 2008
 The Wave (2015), een Noorse film uit 2015
 The Wave (2019), een Amerikaanse film uit 2019
 The Wave (spelprogramma), een Brits televisiespelprogramma

Overige 
 The Wave (Almere), een wooncomplex in de Nederlandse stad Almere
 The Wave (rotsformatie), een rotsformatie in de Amerikaanse staat Arizona
 The Wave (watersnoodmonument), een monument in de haven van het Nederlandse dorp Marken

Zie ook
 Wave (doorverwijspagina)